Henry Powle (1630 - 1692) un homme politique puis juge anglais. 
 Richard Powle (1628 – 1678), avocat anglais et personnalité politique.